III чемпионат мира по волейболу среди мужских старших молодёжных команд (игроки до 23 лет — не старше 1995 года рождения) проходил с 18 по 25 августа 2017 года в Каире. Победителем турнира стала сборная Аргентины.

Квалификация

Тестирование новых правил 
На чемпионате были протестированы экспериментальные правила счёта. Матчи проводились до четырёх выигранных партий, для победы в каждой из них команде необходимо было набрать 15 очков (если при этом преимущество над соперником не достигло 2 очков, сет продолжался до счёта 16:14, 17:15 и т. д.). Партии проводились без технических тайм-аутов, перерывы между партиями были сокращены с трёх до двух минут. После второго, четвёртого, пятого и шестого сетов, а также при достижении одной команд 8 очков в седьмой партии, соперники менялись сторонами площадки. Кроме того, изменения коснулись подачи. После её выполнения игрокам запрещалось приземляться в игровом поле.

Групповой этап 
По итогам группового этапа по 2 лучшие команды из каждой группы вышли в плей-офф, где продолжили спор за 1—4-е места, а команды с третьих и четвёртых мест в группах стали участниками матчей плей-офф за 5—8-е места.

За победы со счётом 4:0, 4:1 и 4:2 командам начислялось 3 очка, за победу со счётом 4:3 — 2 очка, за поражение со счётом 3:4 — 1 очко, за поражения со счётом 2:4, 1:4 и 0:4 — 0 очков.

Группа A

Группа B

Плей-офф

За 5—8-е места

1/2 финала

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

За 1—4-е места

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал 

Россия: Панков — 1 (0, 1, 0), Пирайнен — 11 (11, 0, 0), Богдан — 12 (11, 1, 0), Сёмышев, Черейский — 7 (3, 3, 1), Яковлев — 6 (4, 1, 1), Чанчиков (л), Урсов — 6 (6, 0, 0), Жось, Кононов — 1 (1, 0, 0), Воронков — 2 (2, 0, 0).
Аргентина: Санчес — 1 (1, 0, 0), Йохансен — 16 (14, 1, 1), Мельгарехо — 12 (12, 0, 0), Мартинес Франчи — 2 (2, 0, 0), Фернандес — 20 (12, 7, 1), Лосер — 10 (8, 2, 0), Данани (л), Битар, Аррече, Луэнгас — 1 (1, 0, 0).
Время матча — 1:30 (13+15+17+15+14+16). Очки — 75:88 (атака — 38:50, блок — 6:10, подача — 2:2, ошибки соперника — 29:26).
Каир. Cairo Stadium Halls Complex. 6000 зрителей.

Символическая сборная и MVP 

Самым ценным игроком турнира признан диагональный сборной Аргентины Герман Йохансен.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте Международной федерации волейбола

Волейбол
Спорт в Египте в 2017 году
Волейбол
Международные соревнования по волейболу в Египте
Международные спортивные соревнования в Каире